La famille des moschidés (Moschidae), des chevrotains porte-musc (ou cerfs porte-musc), est constituée de ruminants artiodactyles (à un nombre pair de doigts), de petite taille, avec des canines supérieures allongées chez le mâle et sans glande faciale. Cette famille ne comporte que le genre Moschus à ne pas être éteint. Ils vivent actuellement en Asie centrale et du Nord-Est.

Phylogénie au sein des cétartiodactyles 

Les Moschidés sont similaires par bien des points aux Cervidés et ont été autrefois classés parmi eux. En 2003, une étude moléculaire de Hassanin et Douzery a mis en cause cette hypothèse. En analysant des séquences d’ADN, ils ont montré que les Antilocapridae et Giraffidae émergent en premier, et que les trois familles des Bovidae, Moschidae et Cervidae sont fortement liées entre elles.

Bien que ressemblant à de petits cervidés, ils en diffèrent cependant par plusieurs caractéristiques : ils ne portent pas de bois, les mâles ont une paires de canines supérieures allongées, projetées vers le bas comme des défenses (comme les cervidés du genre Hydropotes, par convergence évolutive), les canaux lacrymaux ont un seul orifice alors que les cervidés en ont deux ; ils ont une vésicule biliaire alors que les cervidés en sont dépourvus ; enfin les mâles possèdent une glande prépuciale qui secrète du musc à l’époque du rut ; les femelles n’ont qu’une paire de mamelles alors que les cervidés en ont deux paires.

La famille des Moschidés, identifiée par John Edward Gray (1800-1865) en 1821,  est apparue il y a environ  d’années et a évolué en parallèle avec les Cervidés et les Bovidés. Le groupe était abondant en Eurasie et en Amérique du Nord au cours du Miocène, mais a ensuite décliné vers le genre Moschus existant au début du Pléistocène, il y a .

Des études récentes ont montré une relation entre les artiodactyles et les cétacés, en les combinant dans l'ordre Certiodactyla.

Taxonomie 

Selon Prothero (2007) et , la famille des Moschidae comprend les genres et espèces suivants:

Les taxons éteints sont marqués du symbole .

 sous-famille BlastomerycinaeFrick, 1937 †
 genre Blastomeryx Cope, 1877 †
 Blastomeryx gemmifer †
 genre Longirostromeryx Frick, 1937 †
 Longirostromeryx clarendonensis †
 Longirostromeryx wellsi †
 genre Machaeromeryx Matthew, 1926 †
 Machaeromeryx tragulus †
 genre Parablastomeryx Frick, 1937 †
 Parablastomeryx floridanus †
 Parablastomeryx gregorii †
 genre Problastomeryx Frick, 1937 †
 Problastomeryx primus †
 genre Pseudoblastomeryx Frick, 1937 †
 Pseudoblastomeryx advena †
 sous-famille Hispanomerycinae Moyà-Solà, 1986 †
 genre Hispanomeryx Morales, Moyà-Solà & Soria, 1981 †
 Hispanomeryx aragonensis †
 Hispanomeryx daamsi †
 Hispanomeryx duriensis †
 Hispanomeryx andrewsi †
 sous-famille Dremotheriinae †
 genre Dremotherium Geoffroy, 1833 †
 Dremotherium cetinensis †
 Dremotherium guthi †
 Dremotherium quercyi †
 Dremotherium feignouxi †
 genre Pomelomeryx Ginsburg & Morales, 1989 †
 Pomelomeryx boulangeri †
 Pomelomeryx gracilis †
 genre Bedenomeryx Jehenne, 1988 †
 Bedenomeryx truyolsi †
 Bedenomeryx milloquensis †
 Bedenomeryx paulhiacensis †
 genre Friburgomeryx Becker, Rössner, Picot & Berger, 2001 †
 Friburgomeryx wallenriedensis †
 genre Hydropotopsis Jehenne, 1991 †
 Hydropotopsis lemanensis †
 genre Oriomeryx Ginsburg, 1985 †
 Oriomeryx major †
 Oriomeryx willii †* sous-famille Moschinae Gray, 1821
 sous famille Moschinae Gray, 1821
 genre Micromeryx Lartet, 1851 †
 Micromeryx styriacus †
 Micromeryx flourensianus † (trouvé à Sansan dans le Gers et Steinheim en Allemagne, avec un régime alimentaire frugivore, il y a )
 Micromeryx? eiselei †  cette espèce est dite membre du genre Micromeryx
 genre Moschus Linnaeus, 1758
 Moschus moschiferus
 Moschus anhuiensis
 Moschus berezovskii
 Moschus fuscus
 Moschus chrysogaster
 Moschus leucogaster
 Moschus cupreus

Notes

Références

Annexes

Liens internes 
Histoire de l’utilisation du musc

Liens externes

Bibliographie 
 Guha S, Goyal SP, Kashyap VK (2007), Molecular phylogeny of musk deer: a genomic view with mitochondrial 16S rRNA and cytochrome b gene ; Mol Phylogenet Evol. 2007 Mar;42(3):585-97. Epub 2006 Jul 14.
 Hassanin A, Douzery EJ (2003), Molecular and morphological phylogenies of ruminantia and the alternative position of the moschidae ; Syst Biol. 2003 Apr;52(2):206-28.
 Jang KH, Hwang UW., Mitochondrial genome of the Korean musk deer Moschus moschiferus (Artiodactyla, Ruminantia, Moschidae) ; Mitochondrial DNA. 2010 Jun;21(3-4):65-7.
 Qisen Yang, Xiuxiang Meng, Lin Xia et Zuojian Feng (2003). Conservation status and causes of decline of musk deer (Moschus spp.) in China, 'Biological Conservation' ; 109 : 333-342. 
 Richard Ellis (2005),  Tiger Bone & Rhino Horn: The Destruction of Wildlife for Traditional Chinese Medicine, Island Press (Washington D.C.) : xiii + 294 p.

Moschidae